Sezonul 2009-2010 al Serie A a fost 78-lea sezon de când s-a fondat această ligă. Au fost trei nou promovate care au înlocuit echipele retrogadate sezonul precedent. Nike a venit cu o nouă minge - T90 Ascente - pentru acel sezon. Canlele de televiziune au făcut noi contracte pentru a difuza meciurile celor 17 echipe salvate de retrogradare și ale celor noi 3 promovate.

Titlul a fost câștigat de Internazionale Milano pentru a cincea oară la rând.

Echipe 
Următoarele 20 de echipe participă în sezonul 2009-2010:

Clasamentul ligii 

||rowspan=6 style="background-color:white;"|

||rowspan=1 style="background-color:white;"|

Rezultate

Cei mai buni marcatori 
Cei mai buni marcatori ai sezonului

29 goluri
  Antonio Di Natale (Udinese)

22 goluri
  Diego Milito (Internazionale)

19 goluri
  Fabrizio Miccoli (Palermo)

18 goluri
  Giampaolo Pazzini (Sampdoria)

15 goluri
  Alberto Gilardino (Fiorentina)

14 goluri
  Marco Borriello (Milan)
  Francesco Totti (Roma)
  Barreto (Bari)

13 goluri
  Alessandro Matri (Cagliari)
  Mirko Vučinić (Roma)

Referințe 

2009-2010